Guardabassi ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Guardabassi (1793–1871), italienischer Politiker
 Mariano Guardabassi (1823–1880), italienischer Maler und Kunsthistoriker